Košarka je bila u programu Mediteranskih igara od 1951. do 2013. godine. Najuspješnija je reprezentacija Jugoslavije.

Od 2018. godine košarke nema na Mediteranskim igrama, jer ju je zamijenio basket 3 na 3.

Izdanja

Vječna ljestvica 
Stanje nakon Sredozemnih igara 2013. godine.

Izvori 

 

en:Basketball at the Mediterranean Games